

Personnes
 John B. Mansbridge (1917-2016), est un directeur artistique américain. 
Peter Mansbridge (1948-) est un journaliste et un animateur de télévision canadien.
Ronald Mansbridge (1905-2006) est un écrivain britannique.
Sam Mansbridge est un guitariste britannique du groupe Action Heroes.

Lieu
Mansbridge est un district de Southampton, en Angleterre.